84. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–18 lutego 1990 roku w Austrii, w Innsbrucku. Zawodnicy startowali na torze olimpijskim. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Zwyciężył Norweg Johann Olav Koss. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 37 łyżwiarzy z 18 krajów. Sklasyfikowanych zostało 36.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1990 w sportach zimowych
1990 w Austrii
Łyżwiarstwo szybkie w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku